Ханс-Адам -{II}- (), рођен 14. фебруара 1945. као Јоханес Адам Фердинанд Алојз Јозеф Марија Марко д'Авијано Пије фон унд цу Лихтенштајн (), је кнез на челу Кнежевине Лихтенштајн. Његова пуна титула гласи: владајући Кнез Лихтенштајна, војвода Опаве и Крнова, гроф Ритберга, суверен куће Лихтенштајн.

Биографија 

Одрастао је у Вадузу, где је завршио основну школу. Школовање је наставио у Бечу и Швајцарској где је дипломирао 1965. Неко време је радио као приправник у једној Лондонској банци. У јесен 1965. започео је студије бизниса и економије у Санкт Галену где је и дипломирао 1969.

Оженио се 30. јула 1967. грофицом Маријом Кински, са којом има четворо деце:
 Престолонаследник Алојз (рођен 1968)
 Кнежевић Максимилијан (рођен 1969)
 Кнежевић Константин (рођен 1972)
 Кнегињица Татјана (рођен 1973)
Поводом 45. годишњице своје владавине кнез Франц Јозеф II је пренео нека своја овлашћења на престолонаследника. Након смрти Франца Јозефа II 13. новембра 1989. Ханс-Адам постаје кнез Лихтенштајна.

Још пре доласка на престо залагао се за независну спољну политику Лихтенштајна. У време његове владавине Лихтенштајн је постао члан ОУН (1990) и ЕЕП (1995). Године 2003. је одржан референдум на ком су прихваћене уставне промене које кнезу дају већа овлашћења, тако да је кнез Лихтенштајна (после папе) монарх са највећим овлашћењима у Европи.

Од 2004. године кнез је почео да преноси своје дужности на престолонаследника Алојза, да би се спремио за дужност владара, али нема намеру да абдицира. 
Кнежева имовина се процењује на две милијарде фунти, што углавном чини његова колекција уметничких дела. 
Поред матерњег немачког, кнез говори француски и енглески језик.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

 Званична биографија

Рођени 1945.
Кнежеви Лихтенштајна